Fäulbach ist ein geographischer Name:

 Fäulbach, ältere Namensform des Ortes Faulbach (Faulbach), Hauptort der Gemeinde Faulbach im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Fäulbach (Aich), früher auch Feilbach, fälschlich auch Faulbach, rechter Zufluss der Aich vor der Oberen Sägmühle, Stadt Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Faulbach
 Feilbach